Кондаков, Юрий Георгиевич (род. 1951) — советский конькобежец, призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Кондаков, Юрий Евгеньевич (род. 1967) — российский историк, профессор кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена.
 Кондаков, Юрий Николаевич (род. 1975) — украинский футболист.